USS Philippine Sea je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Philippine Sea (CV-47) 
 USS Philippine Sea (CG-58)

Philippine Sea